Tandem (pel·lícula)
 Tandem (sèrie de televisió)
 Tàndem
 Tàndem Edicions